Kooijman ist der Familienname folgender Personen:

 Eveline Kooijman (* 1980), niederländische Fotografin
 Femke Kooijman (* 1978), niederländische Hockeyspielerin
 Hendrik Jan Kooijman (* 1960), niederländischer Hockeyspieler
 Pieter Adrianus Kooijman (1891–1975), niederländischer Autor, politischer Aktivist und Anarchist

Siehe auch:
 Kooijmans